Il singolare dell'Open BNP Paribas Banque de Bretagne 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Igor Sijsling era il detentore del titolo ma ha deciso di competere nel torneo di Rotterdam.

Marius Copil ha battuto in finale Marc Gicquel 7–6(9), 6–4.

Teste di serie

 Roberto Bautista-Agut (quarti di finale)
 Gilles Müller (secondo turno)
 Steve Darcis (semifinale)
 Édouard Roger-Vasselin (quarti di finale)

  Dudi Sela (semifinale)
  Kenny de Schepper (quarti di finale)
  Jan-Lennard Struff (primo turno)
  Marc Gicquel (finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Open BNP Paribas Banque de Bretagne 2013
ATP Challenger Tour 2013